Лагуна је плитко подручје воде уз обалу које је у мањој или већој мери затворено.

Лагуна још може бити:

 Лагуна (издавачка кућа), издавачка кућа из Београда.